Geografie:
Rosetta (Egypte), een plaats in Noord-Egypte, bekend van de steen van Rosetta
Rosetta (Mississippi), een plaats in Mississippi, Verenigde staten van Amerika
Rosetta (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika

Overige:
Rosetta (ruimtesonde), een ruimtevaartproject van de ruimtevaartorganisatie Europese Ruimtevaartorganisatie
Rosetta (Apple), software in Mac OS X 10.4 (Intel versie)
Rosetta (film), een Belgische film van de gebroeders Luc en Jean-Pierre Dardenne
Rosetta (Georgie Fame & Alan Price), een single uit 1971 van de Engelse zangers Georgie Fame & Alan Price
Rosetta (Sunshine), een single uit 1971 van de Duitse band Sunshine
Rosetta (Jørgen Ryg & Otto Brandenburg), een single uit 1971 van de Deense jazzmuzikant Jørgen Ryg en zanger Otto Brandenburg
Rosetta (album), een muziekalbum uit 1979 van de Amerikaanse jazzmuzikant Don Stiernberg
Rosetta (Vangelis), een muziekalbum uit 2016 van Vangelis
Rosetta (band), een Amerikaanse metalband